Fitz-James est un nom de famille. Le nom a été donné à une commune de l'Oise en 1710, devenant ainsi également un toponyme.

Patronyme 
 la maison de Fitz-James, une famille ducale (de 1710 à 1967), titulaire d'un duché-pairie français créé pour Jacques  Fitz-James, maréchal de France, fils illégitime de Jacques II Stuart, roi d'Angleterre, d'Irlande et d'Écosse.

Branche française (éteinte) 

 François de Fitz-James (1709-1764), prélat et théologien français ;
 Henri de Fitz-James (1711-1731) ;
 Charles de Fitz-James (1712-1787) ;
 Jacques-Charles de Fitz-James (1743-1805) ;
 Laure-Auguste de Fitz-James (1744-1814), dame d’honneur de la reine Marie-Antoinette ;
 Édouard de Fitz-James (1776-1838) ;
 Robert de Fitz-James (1835-1900), aristocrate français ;
 Rosalie de Fitz-James (1862-1923), épouse du précédent.

Branche espagnole (subsistante) 
 James Francis Fitz-James Stuart (1696-1738), noble espagnol de la maison de Berwick ;
 Jacobo Fitz-James Stuart (1718-1785), noble espagnol, duc de Liria y Jérica, duc de Berwick ;
 Carlos Bernardo Fitz-James Stuart y Silva (1752-1787), noble espagnol de la maison de Berwick ;
 Jacobo Felipe Fitz-James Stuart zu Stolberg-Gedern (1773-1794), noble espagnol de la maison de Berwick ;
  (1794-1835), noble espagnol, duc d'Alba de Tormes ;
  (1821-1881), noble espagnol, duc d'Alba de Tormes ;
  (1849-1901), noble espagnol, duc d'Alba de Tormes ;
 Jacobo Fitz-James Stuart y Falcó (1878-1953), duc d'Albe, personnalité politique espagnole, ambassadeur d'Espagne au Royaume-Uni et ministre de l'Éducation en Espagne ;
 Cayetana Fitz-James Stuart (1926-2014), aristocrate espagnole, duchesse d'Albe ;
 Carlos Fitz-James Stuart (1948-) aristocrate espagnol, duc d'Alba de Tormes ;
 Fernando Fitz-James Stuart, (1990-), aristocrate espagnol, duc d'Alba de Tormes.

Prénom 
Fitz-James est un prénom notamment porté par :
 Fitz-James O'Brien (1828-1862), écrivain américain.

Toponyme 

 Fitz-James (depuis 1710), commune française du département de l'Oise, en région Hauts-de-France.

Divers 
 Régiment de Fitz-James cavalerie, régiment de cavalerie du Royaume de France créé en 1698.

Patronyme français